Charles Alston peut désigner :
 Charles Alston (1683-1760), médecin et botaniste britannique ;
 Charles Alston (1907-1977), peintre américain ;
 Charles Alston, loyaliste de Caroline du Sud.